Kauppijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kauppijärvi (sjö, lat 67,62, long 24,12), Lappland, 
 Kauppijärvi (sjö, lat 66,28, long 26,53), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar